O Prêmio TVyNovelas de revelação masculina (no original em espanhol: Premio TVyNovelas al mejor actor revelación) é um dos prêmios oferecidos durante a realização do Prêmio TVyNovelas, destinado à revelação masculina da televisão mexicana.

Premiados e indicados 

Prêmios TVyNovelas